Чибитоке () — одна из 18 провинций Бурунди. Находится на северо-западе страны. Площадь — 1635,52 км², население — 460 435 человек (2008), плотность населения — 281,52 чел./км². Губернатор — Зефурин Барутванайо.

Административный центр — город Чибитоке.

География 
На востоке граничит с провинцией Каянза, на юге — с провинцией Бубанза, на западе проходит государственная граница с Демократической Республикой Конго по реке Рузизи, на севере и северо-востоке — с Руандой.

Административное деление 
Чибитоке делится на 6 коммун:
 Буганда (Buganda)
 Букинаняна (Bukinanyana)
 Мабай (Mabayi)
 Мугина (Mugina)
 Мурви (Murwi)
 Ругомбо (Rugombo)

Примечания 

Провинции Бурунди